

Persone 
 Lukman Haruna – calciatore nigeriano
 Luna Haruna – pseudonimo di Aya Itō, cantante e modella giapponese
 Haruna Babangida – calciatore nigeriano
 Haruna Doda – calciatore nigeriano
 Haruna Ikezawa – doppiatrice giapponese
 Haruna Kawaguchi – attrice e modella giapponese
 Haruna Kojima – attrice, cantante e idol giapponese
 Haruna Matsumoto – sciatrice giapponese
 Haruna Yukawa – volontario di guerra giapponese

Personaggi immaginari 
 Chitose Haruna – personaggio del manga e anime Fūka
 Haruna Kisaragi – personaggio del manga e anime Yui ragazza virtuale
 Haruna Nagashima – personaggio del manga High School Debut
 Haruna Sairenji – personaggio del manga e anime To Love-Ru
 Haruna Sakurada – conosciuta in Italia come Arianna, personaggio del manga e anime Sailor Moon
 Haruna Saotome – personaggio del manga e anime Negima
 Haruna Togo – personaggio del manga e anime School Rumble
 Hibiki Haruna – personaggio del manga e anime Fūka
 Maya Haruna – personaggio del manga e anime Fūka
 Yū Haruna – personaggio del manga e anime Fūka

Altro 
 12734 Haruna – asteroide della fascia principale
 Classe Haruna – classe di cacciatorpediniere della Forza di autodifesa marittima del Giappone
 Haruna – incrociatore da battaglia della Marina imperiale giapponese